Kite steht für:

 Drachen, ein Fluggerät (in der englischen Sprache)
 Lenkdrachen zum Kitesurfen, siehe Kitesurfen #Der Schirm
 Kite (Anime), japanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1998
 Kite (Band), eine schwedische Synthiepop-Band
 Kite, Originaltitel des Spielfilms Kite – Engel der Rache aus dem Jahr 2014
 Kite (Georgia), Ortschaft im US-Bundesstaat Georgia
 Kite (Einheit), eine historische Masseneinheit
 Kite Pharma, ein Pharmaunternehmen

Kite ist der Familienname folgender Personen:

 Gloria Kite (* 1998), kenianische Leichtathletin
 Jimmy Kite (* 1976), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Jonathan Kite (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Kite (* 1973), kenianischer Marathonläufer
 Sione Kite (* 1997), tongaischer Fußballspieler
 Tom Kite (* 1949), US-amerikanischer Golfspieler

Siehe auch:
 Kite Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika
 Kyte